Ю́рий Миха́йлович О́сипов (род 9 сентября 1941, Ростов-на-Дону) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, философ хозяйства, историософ, литератор, культуролог, профессор, директор Центра общественных наук при МГУ. Член Союза писателей России. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Родился в Ростове-на-Дону. Окончил экономический факультет МГУ в 1965 году и аспирантуру в 1971 году по кафедре экономики зарубежных стран. В 1973 году защитил кандидатскую, а затем в 1987 году — докторскую диссертацию по теме «Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма». В 1990 году удостоен звания профессора.

По окончании аспирантуры начал преподавать в МГУ на кафедре политической экономии экономического факультета. В 1984 году назначен заместителем декана. В 2000 году перешёл на должность главного научного сотрудника, профессора кафедры политической экономии.

В декабре 1988 года приказом по МГУ при экономическом факультете была создана Лаборатория сравнительного анализа хозяйственных механизмов, которую возглавил Осипов. В 2000 года она была перепрофилирована в Лабораторию философии хозяйства. Также в 1988 году Осипов создал Центр общественных наук при МГУ, директором которого работал с 1991 по 2016 год, а затем возглавил Научный совет реорганизованного центра.

В 1999 году основал журнал «Философия хозяйства», главным редактором которого остаётся до настоящего времени

В 2004 году стал членом Союза писателей России. В том же году Осипову присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Примечания

Источники 
 Ю. М. Осипов  // Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова ›› Кафедры и подразделения ›› Лаборатория философии хозяйства ›› Ю. М. Осипов
 Страница  на сайте журнала «Философия хозяйства»

Выпускники экономического факультета МГУ
Преподаватели экономического факультета МГУ
Члены Академии философии хозяйства
Члены Союза писателей России
Экономисты СССР
Экономисты России